A filter mögött (eredeti cím: Nickelodeon's Unfiltered) 2020-tól vetített amerikai vetélkedő. A műsor házigazdája Jay Pharoah.

Amerikában 2020. július 11-én a Nickelodeon, míg Magyarországon a TeenNick mutatta be 2022. július 4-én.

Ismertető 
A műsorban a hírességek egy animációs filter és hangtorzító mögé rejtik el valódi személyazonosságukat, a versenyzők pedig nyomokat kapnak, hogy kiderítsék titokzatos vendég személyét.

Szereplők

Magyar változat 
 Főcím: Czető Roland
 Magyar szöveg: Borsos Dávid
 Hangmérnök és vágó: Magán Olivér és Papp Zoltán István
 Gyártásvezető: Baranyai Zsuzsanna Kinga
 Szinkronrendező: Gulás Fanni
 Produkciós vezető: Legény Judit

A szinkront az Labor Film Szinkronstúdió készítette.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Különkiadás

A sorozat készítése 
2020. május 6-án bejelentették, hogy berendelték a Game Face és a Csoportos csevegés című sorozatokat a koronavírus-járvány közepette, ami szükségessé tette a távoli forgatásokat. 2020. június 26-án bejelentették, hogy a műsort átnevezték A filter mögött címre.
2021. január 7-én bejelentették, hogy a Nickelodeon berendelte a második évadot

Jegyzetek

További információk 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vetélkedők
A Nickelodeon saját gyártású műsorai